Der Partner steht für:

 Der Partner (Originaltitel: The Partner), ein Werk von Joseph Conrad, siehe Joseph Conrad#Erzählbände
 Der Partner (Grisham) (Originaltitel: The Partner), ein 1997 bei Doubleday erschienener Roman (Thriller) des US-amerikanischen Autors John Grisham